Hubrechtella är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Bergendal 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Hubrechtella i familjen Hubrechtidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Palaeonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Hubrechtella